Blanakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Blanakan, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Blanakan, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar